Ко́бург () — город на реке Иц (приток Майна) в центральной части Германии. Расположен в Верхней Франконии на севере Баварии. Население — более 41 тыс. человек. До 1918 года Кобург был резиденцией герцогов государства Саксен-Кобург-Гота (представители этой династии правили также рядом государств Европы). Над Кобургом возвышается вторая по величине сохранившаяся до наших дней крепость в Германии — Фесте, которая также известна как «Корона Франконии». В Кобурге находится одна из крупнейших германских страховых компаний HUK-Coburg. В университете Кобурга (Hochschule Coburg) обучается более 3500 студентов.

В административном отношении Кобург является внерайонным городом, что было бы обычным в структуре муниципальной подчинённости Германии, а сам является центром (Kreisstadt) одноимённого района (Landkreis) в округе Верхней Франконии в составе федеральной земли Бавария.

География и климат 
Город расположен между южным предгорьем Тюрингенского Леса и долиной реки Майн. Через Кобург протекает река Итц, в которую в городских границах впадает река Лаутер. Ближайшие крупные города: Эрфурт (80 км севернее), Вюрцбург (90 км юго-западнее) и Нюрнберг (90 км южнее). Ратуша Кобурга находится на высоте 297 метров над уровнем моря, крепость Фесте (Veste) на высоте 464 метра над уровнем моря.

Климат Кобурга определён его расположением между долиной Майна на юге и Тюрингенским лесом на севере. Среднегодовая температура составляет около 8°, при этом средняя температура января около −1,4° и июля около 17,2°.
В течение года выпадает около 747 мм осадков, которые распределены сравнительно равномерно по месяцам. По статистике на год приходится 5 жарких дней, 36 дней с температурой свыше 25° и 28 дней с температурой ниже нуля.

Население

История 
Город Кобург впервые упоминается в 1056 году в дарственной грамоте, по которой польская королева Рыкса () передала землю около Кобурга в дар архиепископу Кёльнскому. Королева Великобритании Виктория была дочерью принцессы Кобургской и вышла замуж за Альберта принца Саксен-Кобург-Гота. Фердинанд I Саксен-Кобург-Готский в 1887 году стал князем Болгарии и основал болгарскую царскую династию, правившую страной в 1908—1946 годах. Последний отпрыск династии Симеон II Сакскобургготский был 2001—2005 годах премьер-министром Болгарии и с 2005 года почётный гражданин города Кобург.

В 1920 году, по итогам референдума, южная часть герцогства Саксен-Кобург-Готского вместе с Кобургом вошла в состав Баварии. Северная часть герцогства с центром в городе Гота вошла в состав Тюрингии.

В 1922 г. произошла «Битва за Кобург» — столкновение около 600 нацистов, среди которых был Гитлер, со сторонниками левых партий. Вокруг события нацисты позднее создали культ, знак участника «кобургской битвы» был одной из самых почётных наград в партии.

В 1929 году Кобург стал первым городом Германии, в котором НСДАП на муниципальных выборах получила абсолютное большинство голосов.

Город пережил Вторую мировую войну сравнительно благополучно и практически не был разрушен, в результате чего сохранилась его уникальная архитектура. 11 апреля 1945 года он был занят 11-й танковой дивизией США. Во время послевоенного раздела Германии Кобург вошёл в состав американской зоны оккупации и, в дальнейшем, в состав ФРГ.

В связи с объединением Германии значение Кобурга, лежащего в 15 километрах от бывшей границы с ГДР усилилось. Город развился в региональный центр с крупной промышленностью и со значительной социальной инфраструктурой, включающей в себя театр, окружную и городскую библиотеки, крупную клиническую больницу и многие школы различной направленности, в том числе четыре гимназии.

Символы Кобурга. Герб. Флаг. Кобургский марш 
С 1430 года на городском гербе Кобурга изображена голова Святого Маврикия, являющегося покровителем города — голова мавра с красными губами и золотой серьгой на жёлтом фоне. сочинения Михаэля Гайдна (Michael Haydn), брата известного композитора. Марш попал в прусское собрание военных маршей под названием Йозиас-Кобург-Марш в 1817 году из аналогичного собрания маршей в России. В российском собрании он находился под номером 49. Фельдмаршал принц Йозиас фон Саксен-Кобург-Заальфельд В 1795 году герцогиня Августа София фон Саксен-Кобург-Заальфельд с тремя дочерьми была приглашена в Санкт-Петербург. В Германию герцогиня Августа София вернулась уже с двумя дочерьми — четырнадцатилетняя Юлианна (принявшей в православии имя Анна Фёдоровна) стала невестой великого князя Константина, брата будущего царя Александра I.

23 января 1874 года, в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, великая княжна Мария Александровна (дочь императора Александра II) вышла замуж за Его Королевское Высочество принца Альфреда герцога Эдинбургского, второго сына королевы Виктории. После того, как 22 августа 1893 года скончался герцог Эрнст II Саксен-Кобург-Готский, свободное герцогство Саксен-Кобург и Гота перешло к его младшему племяннику — мужу Марии Александровны принцу Альфреду, так как его старший брат, принц Уэльский, отказался от престола. После того, как муж Марии Александровны взошёл на герцогский трон, она стала именоваться герцогиней Саксен-Кобург-Готской, сохранив при этом и титул герцогини Эдинбургской. В этом своём статусе она превосходила всех своих золовок на бриллиантовом юбилее королевы Виктории. Мария Александровна умерла в октябре 1920 года в Цюрихе, Швейцария, и была похоронена в родовой усыпальнице герцогов Саксен-Кобург-Готских.

В апреле 1894 года в Кобурге состоялась свадьба герцога Гессенского Эрнста-Людвига и дочери герцога Эдинбургского и Марии Александровны принцессы Виктории-Мелиты с участием гостей — самых знатных королевских семьи Европы. Но стало так, что брачная церемония оказалась в тени другого события, ожидаемой помолвки сестры жениха Алисы (Аликс) и возглавившего делегацию от Дома Романовых наследника российского трона цесаревича Николая Александровича. Спустя четыре дня после прибытия Николая в Кобург, 6 (8) апреля, Аликс объявила о своем согласии. За полторы недели до кончины императора Александра III, отца жениха, невеста приехала в Россию, 10 октября 1894 года она приняла православие (приняв имя Александра Фёдоровна), 20 октября скончался император, а 14 ноября был заключен брак.

После Октябрьской революции некоторые избежавшие смерти Романовы оказались в Кобурге. Здесь у великой княгини Виктории Федоровны был дом. Её супруг Кирилл Владимирович, как старший член Русского Императорского дома, принял звание блюстителя Русского Императорского престола, а в 1924 году титул русского императора. Оба они были похоронены в Кобурге в одной семейной усыпальнице герцогов Кобург-Готских, а в начале 1995 года их останки перенесли в Новую Усыпальницу Петропавловского собора Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Их дом, Kyrill-Palais, сохранился. Он стоит в центре города недалеко от дворцовой площади рядом с дворцом Эдинбург.

Международные связи 
Город-побратим Кобурга — Ньор. Администрация города поощряет народную дипломатию в отношениях с Россией, в частности, контакты местной вальдорфской школы с воронежской школой «Радуга».

Экономика и инфраструктура 

Несмотря на то, что город долгое время был в экономически неблагоприятном положении, находясь, практически, в приграничной зоне с бывшей ГДР, в настоящее время он является одним из промышленных лидеров северной Баварии. Экономика Кобурга оказалась весьма стабильной в периоды экономических колебаний и потрясений. Причиной этому является, кроме прочего, оптимальный спектр предприятий, как различных отраслей, так и различных размеров. Кобург является по расчётам на душу населения и прежде всего благодаря налоговым отчислениям ведущих предприятий города: страховой компании HUK-Coburg; одного из значительных мировых поставщиков комплектующих для автомобильной промышленности — группы Brose Fahrzeugteile, а также известного в Европе поставщика компрессоров фирмы Käser Kompressoren одной из трёх богатейших коммун Германии. Уровень безработицы в регионе Кобург составляла в первой половине 2010 года 5,5 % (Бавария — 4,5 %, Тюрингия — 10 %, Германия — 7,7 %)

Статистические данные по экономике 
Ниже проводятся данные кобургской торгово-промышленной палаты на середину 2003 года по городу Кобург и его округу.
 176 предприятий имеют 24.020 сотрудников и суммарный оборот 2.870 миллионов евро. При этом составляющая произведённых товаров на экспорт составляет 37 %.
 Всего в этот период времени на предприятиях работало 28.023 человека и 2.592 человека не имели работы.

Примерно 46 % работающих приходилось на сферу услуг, 35 % на производство и 19 % на торговлю и транспорт. Около 18.000 работающих — иногородние, что объясняет несколько более высокий процент безработицы по сравнению с другими баварскими городами.
Около 3000 человек работают в учреждениях и муниципальных организациях.

Крупнейшие предприятия Кобурга 

Крупнейшими предприятиями по количеству занятых работников в Кобурге являются:
 HUK-COBURG. Страховая компания. Самое известное кобургское предприятие и крупнейший работодатель города с 4600 работающих только в Кобурге. Общее число сотрудников компании около 8.500 человек. Годовой оборот — 5 млрд евро.
 Brose Fahrzeugteile. Крупнейший в Германии поставщик комплектующих для автоиндустрии — сидений и дверей в сборе с около 3000 работающих в Кобурге и 26 тысячами сотрудников на 51 предприятиях во всём мире. Годовой оборот компании: 6,3 млрд евро.
 Kaeser Kompressoren SE. Один из крупнейших в Европе производителей компрессоров с 80 % продукции, производимой на экспорт. Общее число работающих — ок. 5000 человек, в том числе около 2000 человек в Кобурге. 60 представительств во всём мире. Оборот: 700 млн евро.
 Waldrich Coburg. Основная продукция предприятия — производство больших портальных фрезерных станков, с помощью которых, например, изготавливаются корпусы судовых дизелей или судовые винты. Число работающих в Кобурге — около 750 человек, оборот 180 млн евро (2011).
 KAPP Gruppe. Продукция предприятия — шлифовальные машины и конструкции с зубчатыми сцеплениями. Около 600 работающих в Кобурге.
 Фирмы Gaudlitz, Hermann Koch и Ros специализируются на производстве изделий из пластмассы. На этих фирмах работает свыше 800 сотрудников.
 Coburger Kartonagenfabrik. Компания по производству упаковки из картона любой степени сложности. 250 сотрудников.

В муниципальной собственности Кобурга находятся, помимо прочего, основанная в 1862 году клиника Кобурга на 522 места с, примерно, 1000 сотрудниками. Клиника является академической учебной больницей университета Вюрцбург. Сберегательная касса Кобург-Лихтенфельс (филиал аналога российского Сбербанка), основанная в 1822 году, с 750 сотрудниками, предприятие SÜK Coburg, обслуживающее энергетические и транспортные сети Кобурга, основанное в 1854 году с 350 сотрудниками.

Транспорт 

Общественный транспорт в городе осуществляется исключительно автобусным сообщением. Город обслуживается в получасовом такте 41 автобусом на девяти автобусных маршрутах общей протяжённостью около 100 км. Прилегающие к Кобургу населённые пункты связаны с ним 11 автобусными линиями.

В результате послевоенного раздела Германии на ФРГ и ГДР Кобург оказался приграничным городом в составе ФРГ. Этим объяснялась относительно слаборазвитая транспортная инфраструктура региона к моменту воссоединения Германии. Главным транспортным узлом региона в силу исторических обстоятельств стал город Лихтенфельс, лежащий в 20 км от Кобурга. Только после воссоединения Германии Кобург получает в 2009 году соединение с сетью автобанов пуском в эксплуатацию автобана А73 Нюрнберг — Бамберг — Кобург — Ерфурт.
Успешно продвигается строительство скоростной железнодорожной трассы ICE Нюрнберг-Ерфурт, связывающей Кобург напрямую с Мюнхеном и Берлином. Ввод в эксплуатацию трассы запланирован на 2017 год.
Имеющийся в управлении города аэродром способен принимать самолёты весом до 5,8 тонн. Ближайшие международные аэропорты находятся в 80 километрах от Кобурга — в Нюрнберге и Эрфурте.

Архитектура 

Главной архитектурной достопримечательностью Кобурга является его хорошо сохранившаяся старая часть, включающая в себя остатки средневековой городской стены с тремя монументальными башнями с городскими воротами. В городе много примечательных с архитектурной точки зрения зданий и сооружений, памятников и исторических ансамблей.

Veste Coburg — крепость Кобурга 
Крепость Фесте Штраус вынужден был в 1887 году перейти из католичества в протестантство и даже переехать ненадолго из Вены в Кобург в связи с невозможностью получить развод и оформить брачные отношения с его гражданской женой Аделe Дойч в католической Австрии.
 В различное время в Кобурге останавливались Гёте, Ф. Лист, император Бразилии Педру II, Отто фон Бисмарк.

Дворцовый парк вечером

Источники 
 Кобург: статистические сведения 
 Бавария 1840—1952: Историко-географический справочник по административно-территориальному делению, С. 296 Bayern 1840—1952: Historisches Gemeindeverzeichnis. Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns in der Zeit von 1840 bis 1952. In: Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft 192. München 1953, S. 296
 Общины Баварии по состоянию на 25 мая 1987 года (1840—1987), С. 184
 Верхняя Франкония: административно-территориальное деление
 Официальный справочник по АТД Баварии, 1973, C. 567

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт города
 
 Университет Кобурга
 
 Онлайн камера с центральной площади в городе Кобург

См. также 
 Кобург (район)

Ссылки 

 
Внерайонные города Германии
Внерайонные города Баварии